Varni steht für

 lateinische Bezeichnung der Warnen
 Varni (Haapsalu), Dorf in der estnischen Stadtgemeinde Haapsalu

Varni ist der Familienname von: 
 Santo Varni (1807–1885), italienischer Bildhauer